Die 7. Etappe der Tour de France 2021 führte am 2. Juli 2021 über 249,1 Kilometer von Vierzon nach Le Creusot. Sie war somit die längste Etappe der Tour de France 2021.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) gewann als Solist mit 1:20 Minuten Vorsprung auf Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Eine erste Verfolgergruppe wurde dahinter mit einem Rückstand von 1:40 Minuten durch Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) vor Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ins Ziel geführt. Van der Poel verteidigte damit sein Gelbes Trikot vor Wout van Aert (Jumbo-Visma), der in derselben Gruppe Tagesachter wurde und sich vom dritten auf den zweiten Gesamtrang verbesserte. Die meisten Favoriten kamen 5:15 Minuten hinter dem Sieger zusammen mit dem Vorjahressieger Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ins Ziel.

Verlauf 
Nach umkämpftem Beginn lösten sich nach etwa einer Rennstunde in einer Windkantensituation 29 Fahrer, darunter der Gesamtführende Van der Poel und der Gesamtdritte Van Aert. Der Gruppe gehörte auch Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) an, der den ersten Zwischensprint gewann und damit seine Führung in der Punktewertung ausbaute. An der ersten Bergwertung setzten sich Mohorič und Brent Van Moer (Lotto Soudal) ab. Mohorič gewann diesen und alle weiteren kategorisierten Anstiege des Tages und übernahm dadurch das Gepunktete Trikot. Hinter den beiden Ausreißern zerfiel die Verfolgergruppe und Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) schloss mit Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) auf. Am einzigen Anstieg der zweiten Kategorie Signal d’Uchon 18 Kilometer vor dem Ziel setzte sich der spätere Sieger von seinen Begleitern ab. Ein Angriff des Giro-d’Italia-Siegers von 2019, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), am selben Anstieg wurde auf dem Schlusskilometer durch die Gruppe um Pogačar neutralisiert.

Ergebnis

Gesamtstände

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Pressemappe und Endergebnis der 7. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 3,6 MB)

Etappe 07
202107
Vierzon
Le Creusot
Sportveranstaltung in Centre-Val de Loire
Sportveranstaltung in Bourgogne-Franche-Comté